Beograjske založbene hiše City records, Miligram music in Ceca music so v sodelovanju s televizijo Pink 17. decembra leta 2006 objavile prvo DVD izdajo srbske pevke narodno-zabavne glasbe, Svetlane Ražnatović - Cece.

DVD vsebuje posnetek s pevkinega beograjskega koncerta na Ustju, ki se je zgodil 17. junija istega leta in s katerim se je začela pevkina svetovna turneja Grom. Na DVD-ju je tudi galerija s pevkinimi promocijskimi fotografijami, paketek pa vsebuje tudi zgoščenko Ceca live CD. 

DVD posnetek vsebuje 34 uspešnic, zgoščenka pa le 16.

Vsebina DVD-ja

DVD

Zgoščenka

Naklada
Prva naklada DVD-ja je štela 70.000 izvodov.

Zgodovina objave DVD-ja

Kritike
Številni pevkini oboževalci so ostali razočarani, ko so ugotovili, da na DVD-ju ni posnetkov vseh uspešnic, ki jih je pevka odpela na koncertu. Med drugimi tudi pesmi Volela sam, volela, Oproštajna večera, Crveno in Mrtvo more ter celoten zadnji del koncerta, ko je Ceca odpela narodne pesmi Đurđevdan in Zajdi, zajdi. Zato je pevka leta 2015 na svojem YouTube profilu objavila posnetek celotnega koncerta, vključno z manjkajočimi uspešnicami.

Ostale informacije

DVD 

Produkcija: Predrag Ristić
Režiser: Peđa Marinković
Montažer: Ivan Vasić
Grafika in animacija: Goran Balaban
Oblikovanje: Obrad Milivojević
Avdio postprodukcija: SSL Studio Pink
Mix: Predrag Milanović
Asistent mix: Bojana Tomašević
Mastering: Nenad Dragićević - Cile 
COBISS: SR-ID 136211724
ISBN: 86-907065-1-8

Koncert 

Produkcija: Aleksandar Milić
Producenti: Dejan Petrešević, Predrag Ristić

Sklici in opombe 

Dela leta 2006
Ceca